Peddel, een roeispaan, scheprad e.d. voor voortbeweging
 Paddle (spelbesturingsapparaat), een type besturingsapparaat voor games
 Padel, een sport